Termin  ima više značenja.

 Vinilacetil-KoA D-izomeraza, enzim
 Dodecenoil-KoA D-izomeraza, enzim